Bouley peut désigner :

Patronyme 
 Bernard Bouley (1950-), homme politique français ;
  (1953-), restaurateur américain ;
 Henri Bouley (1814-1885), vétérinaire français ;
 Jean-François Bouley (1787-1855),  dit « Bouley jeune », vétérinaire français ;
 Barbara Bouley-Franchitti (1965-), comédienne française.

Personnages de fiction 
 Les Bouley, famille de la série Fais pas ci, fais pas ça.

Toponyme 
 Bouley, nom anglais du village du Boulay à Jersey.